Alexander Segger George – botanico australiano
 Alexander George (filosofo) – filosofo statunitense
 Alex George (motociclista) – motociclista scozzese